

Patronyme 

 Alfred Duru, (1829-1889), librettiste d'opérettes français ;
 Joan Duru (1989- ), surfeur professionnel français ;
 Marie-Angélique Duru (v. 1680- ), calligraphe française.
 G. et Maurice Duru, auteurs de manuels de lecture français dans les années 1960

Noms composés :
 Chambolle-Duru, des relieurs français ;
 Marie Duru-Bellat (1950- ), sociologue française, professeur de sociologie à Sciences Po Paris.

Divers 
Duru peut être :
 Duru ou dii, langue adamawa-oubanguienne du Cameroun ;
 Duru ou n'goni, instrument à cordes pincées d'Afrique de l'Ouest.
 Duru, monnaie ancienne en circulation en Kabylie

Voir aussi 
 Dourou (homonymie)

Homonymie de patronyme